Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1943, den heutigen US Open, besiegte der US-Amerikaner Joseph Hunt seinen Landsmann Jack Kramer im Finale in vier Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 63. Mal statt.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1943 bei slamhistory.com, abgerufen am 28. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1943
1943